Рангелов — фамилия; имеет женскую форму Рангелова.
 Рангелов, Димитр (род. 1983) — болгарский футболист, нападающий котбусского «Энерги», права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии».

 Рангелова, Нина (род. 1990) — болгарская спортсменка (плавание).